Delorenzo – cognome italiano
 Dana DeLorenzo – attrice e conduttrice radiofonica statunitense